Пётр Алексе́евич Бессо́нов (, Москва, Российская империя — , Харьков) — русский филолог-славист, фольклорист, издатель сборников болгарского, сербского, русского фольклора. Принадлежал к «западнорусскому» историческому направлению.

Биография 

Родился в Москве, в семье священника — законоучителя Благородного пансиона при Московском университете. Окончил Московскую духовную семинарию (1846) и поступил на историко-филологический факультет Московского университета. В университете он сблизился с Бартеневым, Собчаковым, Казановичем и Прейсом на почве увлечения русской историей, литературоведением и этнографией, начал собирать народные песни. Окончил Московский университет в 1851 году.

Служил в Московском архиве Министерства иностранных дел (1855—1857), Московской синодальной типографии (с 1858).

Перед смертью (1863) московский библиофил Т. Ф. Большаков подарил часть своего собрания Бессонову (в основном духовные стихи и нотные рукописи).

Стараниями попечителя Виленского учебного округа И. П. Корнилова был привлечён в Вильну, где был назначен весной 1865 года председателем Виленской археографической комиссии, директором Виленского реального училища и директором 1-й Виленской гимназии. Однако при нём работа Археографической комиссии замерла. Разочарованный И. П. Корнилов добился его удаления в 1866 году.

После удаления из Вильны Бессонов служил директором библиотеки Московского университета (1867—1878). В 1878 году Казанский университет присвоил П. А. Бессонову степень доктора славянской словесности по совокупности трудов. Экстраординарный (c 1878), ординарный (с 1884) профессор 
кафедры славянской филологии Харьковского университета.

Член Общества любителей российской словесности при Московском университете, его секретарь (1869—1878), член-корреспондент Сербского учёного общества, член Русского географического общества.

С 1888 года — действительный статский советник.

Имел четырёх детей: Николай (род. 1858), Пётр (род. 1860), Дарья (род. 1862) и Наталия (род. 1866).

Публикации 

Издал сборник Болгарские песни из сборников Ю. И. Венелина, Н. Д. Катранова и других болгар (= Временник Императорского Московского Общества истории и древностей российских, Кн. XXI, Ч. II:Материалы). Москва, 1855 с очерком болгарской грамматики, «Песни, собранные П. В. Киреевским» (ч. 1—10, Москва, 1860—1874), ч. 1— 2 сборника «Песни, собранные П. Н. Рыбниковым» (ч. 1—4, Москва, 1861—1867), сборник духовных стихов «Калики перехожие» (Москва, 1861—1863), «Детские песни» (Москва, 1868). Последняя из перечисленных — первый сборник русского детского фольклора. Она вызвала интерес исследователей и любителей народного творчества фольклора к собиранию и изучению детского фольклора, способствуя признанию его как самостоятельной области народной словесности.

Итогом деятельности Бессонова в Вильне стал сборник «Белорусские песни», изданный спустя несколько лет в Москве (1871). Автор работ о хорватском мыслителе Юрии Крижаниче и библиографического очерка о графине Прасковье Шереметевой.

Примечания

Литература 
 
 Владыко Н. Н.. Бессонов // Русские писатели. 1800—1917: Биобиблиографический словарь. Редкол.: П. А. Николаев (гл. ред.) и др. Т. 1: А—Г. Москва: Советская энциклопедия, 1989. С. 253.

Ссылки 
 Биография в «Большой энциклопедии русского народа».
 Работы П.А. Бессонова на сайте Тверской епархии

Фольклористы России
Фольклористы Белоруссии
Библиотекари Российской империи
Библиотекари Москвы
Филологи России
Западнорусизм
Филологи XIX века
Преподаватели Императорского Харьковского университета
Председатели Виленской археографической комиссии
Собиратели народных песен
Действительные статские советники
Библиотекари Императорского Московского университета